Wiemers ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wiemers (* 1966), deutscher Fernsehjournalist und Satire-Autor
 Detlef Wiemers (* 1953), deutscher Fußballspieler, 1974–1980 2. Bundesliga Nord 
 Felix Wiemers (* 1988), deutscher Kunstturner und Freerider (Ski)
 Gerald Wiemers (1941–2021), deutscher Archivar
 Kurt Wiemers (1920–2006), deutscher Anästhesist und Hochschullehrer
 Michael Wiemers (* 1955), deutscher Kunsthistoriker
 Sabine Wiemers (* 1965), deutsche Illustratorin

Siehe auch:
 Wiemer